Dieser Artikel behandelt die Brasilianische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

In der Vorrundengruppe, die in einem Turnier in Kolumbien ausgetragen wurde, setzten sich Brasilien und Argentinien gegen Bolivien, Ecuador und Chile durch und zogen in die entscheidende Endrunde ein. In dieser startete man mit einem Unentschieden gegen Gastgeber Kolumbien, dem man zwei Siege gegen Argentinien und Peru folgen ließ. Damit gewann man die Endrunde und qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

Vorrunde (Gruppe 1) 
Turnier in Cali und Medellín

Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

CONMEBOL-Endrunde 
Finalturnier in Bogotá

Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde startete man mit einer Niederlage gegen Dänemark, der man ein Unentschieden gegen Titelverteidiger Ungarn folgen ließ. Im letzten Spiel ging es für Brasilien im Fernduell mit den Ungarn um den zweiten Platz in der Gruppe, der die Zwischenrunde bedeutete. Dieser setzte jedoch ein Sieg gegen den Iran vor raus, bei einer gleichzeitigen Niederlage des Titelverteidigers gegen Dänemark. Nach der zweiten Niederlage schloss man letztendlich die Gruppe als Vierter ab und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe 3) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Brasilien
Brasilianische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972